Götzberg ist der Ortsname von

 Götzberg (Henstedt-Ulzburg), Ortsteil der Gemeinde Henstedt-Ulzburg, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein
 Götzberg (Kröning), Ortsteil der Gemeinde Kröning, Landkreis Landshut, Bayern
 Götzberg (Schnaitsee), Ortsteil der Gemeinde Schnaitsee, Landkreis Traunstein, Bayern